Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Topshelf Open 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 14. bis 15. Juni 2014 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch